Розенштейн — німецьке та єврейське прізвище. Відомі носії:
 Розенштейн Костянтин Ісаєвич (1878, Одеса — 1951, Ленінград) — російський і радянський архітектор.
 Розенштейн Михайло Борисович (нар. 1951) — радянський і російський художник-постановник ігрових фільмів Свердловської кіностудії, режисер і сценарист.
 Розенштейн Яків Абрамович (1887—1946) — російський і радянський український віолончеліст, диригент, педагог. Заслужений артист УРСР, професор.
єврейські прізвища
німецькі прізвища